Баг-Чал (, ) или Тигры и Козы — древняя настольная логическая игра для двух игроков. Происходит из Непала.

Игра является асимметричной, т.е. в процессе игры участники преследуют разные цели. Один игрок управляет 4 тиграми, другой — 20 козами. Тигры «охотятся» на коз, в то врямя как козы стремятся заблокировать перемещение тигров.

Существуют компьютерные реализации игры Баг-Чал.

Этимология 
Название игры в переводе означает Ходы тигров.

Правила 

Игра идёт на доске с изображением сетки из 25 точек, расположенных квадратом 5×5. Точки соединены линиями, определяющими направления разрешённых ходов. Аналогичная доска используется в алькерке.

В начале игры фигурки тигров ставятся на угловые точки доски, а фигурки коз кладутся рядом с доской. Игроки ходят по очереди, начиная с того игрока, который управляет козами. Тигры побеждают в игре, если они «съедают» 5 коз.
Козы побеждают, если они окружают всех 4 тигров таким образом, что у тигров не остается возможных ходов.

Тигры 
Для тигров правилами определены два варианта ходов:
 перемещение тигра из точки где он стоит на соседнюю, при условии что точки соединены линией
 тигр может «съесть» козу на соседней точке, если в сторону козы есть линия, а следующая за козой точка в направлении линии пуста. При «поедании» тигр прыгает через козу на эту пустую точку, а коза убирается с доски. «Поедание» коз не является обязательным

Козы 
Для ходов коз правила следующие:
 пока все 20 коз не были выставлены на доску, единственным разрешённым ходом является установка новой козы в свободную точку
 после того как все козы выставлены на доску, любая коза может перемещаться в соседнюю свободную точку, соединённую линией с исходной

Также, есть дополнительное правило, предотвращающее бесконечную ничейную ситуацию — после того, как все козы выставлены на доску, запрещается делать ходы, которые приводят к повторению предыдущих позиций на доске.

Разновидности 
 в Индии известна игра «Ягнята и Тигры» , имеющая схожие с Баг-Чал правила, но использующая доски иной формы

Примечания 

Восточные интеллектуальные игры
Культура Непала